Mama ou seios - parte do corpo feminino de um mamífero que é responsável pela produção de leite 
 Mama (canção de Clean Bandit)
 Mama (canção de Exo)
 Mama (canção de Spice Girls)
 Mama (Iucatã) - um município do estado do Iucatã, no México
 Mama (filme) - filme de terror lançado em 2013.

Ver também 
Mamã